(scritto ufficialmente NiGHTS) – personaggio dei videogiochi proveniente dai videogiochi Nights into Dreams... e Nights: Journey of Dreams
  – manga yaoi scritto e disegnato da Kou Yoneda